Памятник труженикам тыла и детям войны:

 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Алексеевка Уфимского района Башкортостана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Агаповка Челябинской области.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Альметьевске Башкортостана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Аскино Аскинского района Башкортостана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Весёлом Белгородской области.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Верхнерусском Ставропольского края.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в станице Динской Краснодарского края.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Изобильном Ставропольского края.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Ипатово Ставропольского края.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Каракулино Удмуртии.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в селе Киясово Удмуртии.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Котлас.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Менделеевске Татарстана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Невинномыске Ставропольского края.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Нижнекамске Татарстана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Новосибирске.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Октябрьский Башкортостана.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в посёлке Полтавка Омской области.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Томске.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Улан-Удэ.
 Памятник труженикам тыла и детям войны — в городе Чистополь Татарстана.

См. также 
 Памятник труженикам тыла
 Памятник детям войны

Памятники труженикам тыла